Oleia är ett släkte av tvåvingar. Oleia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjädermyggor
Oleia